Budynek przy ul. Przedzamcze 3 w Toruniu – zabytkowy dworek, tzw. Generałówka, obecnie siedziba administracyjna Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w południowej części Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Przedzamcze 3, w sąsiedztwie ruin Zamku Krzyżackiego, Hotelu 1231 oraz Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Historia 

Budynek powstał pod koniec XVIII wieku, a stanął w miejscu ruin zamku krzyżackiego.

W okresie międzywojennym mieszkał w nim generał Wiktor Thommé, który pełnił funkcję dowódcy Okręgu Korpusu nr VIII Wojska Polskiego w Toruniu. Stąd nosi on nazwę „generałówki”.

W 1938 roku dworek wpisano do rejestru zabytków.

Po II wojnie światowej mieścił się tu Oddział Muzeum Okręgowego oraz Toruńskie Towarzystwo Kultury.

Od 2007 roku jest on siedzibą Centrum Kultury Zamek Krzyżacki.

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Ogólnodostępne obiekty kulturalne w Toruniu